François Bon peut désigner :
 François Bon (1953-), un écrivain français ;
 François Bon, un conseiller général de la Vendée.